Daucus hispidus är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Emmanuel Gilibert. Daucus hispidus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
hispidus